Niemcy:
 Ludwigshöhe – dzielnica gminy Rückersdorf w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Nürnberger Land
 Ludwigshöhe – gmina w kraju związkowym Nadrenia-Palatynat, w powiecie Mainz-Bingen

Szwajcaria:
 Ludwigshöhe – szczyt w Alpach Pennińskich